Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976 s'est disputée du 7 au .

Olga Morozova remporte le simple dames. En finale, elle bat Marise Kruger.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Brigitte Cuypers et Annette Van Zyl.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Beckenham
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
Beckenham